Озал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Озал, Мехмет (род. 1978) — турецкий борец греко-римского стиля.
 Озал, Тевфик Ахмет (род. 1955) — турецкий политик.
 Озал, Тургут (1927—1993) — турецкий государственный и политический деятель.